Cuccia steht für:

 Cuccìa, traditionelle sizilianische Süßspeise
 Enrico Cuccia (1907–2000), italienischer Bankier
 Vincenzo Cuccia (1892–1979), italienischer Fechter